Název Mančice má více sídel:
 Mančice (Dolní Chvatliny), část obce Dolní Chvatliny v okrese Kolín
 Mančice (Rašovice), část obce Rašovice v okrese Kutná Hora